Mürner ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Mürner-Gilli (* 1944), Schweizer Christlichdemokratische Politikerin
 Christian Mürner (* 1948), Schweizer Behindertenpädagoge
 François Mürner (* 1949), Schweizer Hörfunkmoderator
 Irène Mürner (* 1972), Schweizer Krimiautorin und ehemalige Stadtzürcher Polizistin